Lemire est un nom qui est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Charles Lemire (1839-1912), explorateur et administrateur colonial français ;
Daniel Lemire (1955-), auteur et humoriste québécois ;
Estelle Lemire (1960-), ondiste, compositrice et pédagogue canadienne ;
Isabeau Proulx-Lemire, chanteur et comédien canadien ;

Jean Lemire (1625-1684), ancêtre des Lemire du Québec ;
Jean Lemire (1962-), cinéaste et biologiste québécois ;
Jean-Baptiste Lemire (1867-1945), compositeur et chef d'orchestre français ;
Jean-Luc Lemire (1954-), athlète français ;
Jeff Lemire (1976-), auteur de bande dessinée canadien ;
Jules-Auguste Lemire (1853-1928), connu comme l'Abbé Lemire, homme politique français ;
Lola Lemire Tostevin (1937-), écrivaine canadienne ;
Madeleine Lemire (1940-), artiste-peintre québécoise ;
Maurice Lemire (1927-2019), écrivain, historien littéraire et professeur québécois ;
Michel Lemire (1937-), agriculteur et administrateur québécois ;
Olivier Lemire (1959-), écrivain et voyageur français ;
Sébastien Lemire (v. 1985-), homme politique québécois ;
Sophie Lemire (1783-ap. 1825), née Brinisholtz, peintre française ;
Yvon Lemire (1939-), entrepreneur et homme politique québécois ;

Homonymie de patronyme
Patronyme normand